Partito Democratico Sociale (Brasile)
Partito Democratico Sociale Italiano